Jardim São Paulo é um bairro nobre localizado na zona norte de São Paulo, no distrito de Santana. Fundado em 1938 é atualmente um dos bairros mais valorizados da zona norte da cidade. Apresenta conjuntos empresariais, equipamentos de lazer e uma agitada vida noturna em torno de sua principal via, a Avenida Luiz Dumont Villares.

História
Como a maioria dos bairros da Zona Norte surgiu de uma fazenda, propriedade de padres. A área foi desmembrada diversas vezes. No começo do século XX suas imediações eram tomadas de pequenas chácaras de imigrantes lusos que trabalhavam com o cultivo de flores e de italianos especializados em hortas, estes vendiam ao Mercado Municipal da cidade. No meio do século houve um loteamento feito pela empresa Predial Novo Mundo, braço imobiliário do Banco Novo Mundo.

Atualidade

É um bairro nobre, pois sua área é ocupada principalmente pela classe média-alta. Classificado pelo CRECI como "Zona de Valor B" (Abril/2009), assim como outras áreas nobres da capital como Brooklin, Jardim Paulistano, Jardim São Bento e Alto de Santana. Possui uma população bairrista representada pela Associação Amigos do Mirante do Jardim São Paulo. Em seu território possui expressivo comércio, lazer e entretenimento em meio a praças e ruas arborizadas, sendo um bairro-jardim.

Alguns moradores lutam pelo projeto da mudança de nome da estação do Metrô do bairro, com o intuito de homenagear Ayrton Senna, com o nome da estação sendo alterado para Jardim São Paulo - Ayrton Senna. Hoje a estação já possui o nome do tricampeão  O piloto tricampeão de fórmula 1 nascido em Santana morou dos 4 aos 12 anos de idade, na rua Condessa Siciliano, ao lado do Mirante de Santana.

Na Avenida Leôncio de Magalhães (antiga Avenida Jardim São Paulo) encontra-se a Estação Jardim São Paulo do metrô (Linha 1-Azul) e a escola que leva o nome do bairro, o Colégio Jardim São Paulo. Destaca-se também a Avenida Luiz Dumont Villares (conhecida como "Avenida nova") por suas casas noturnas, bares e restaurantes. Nesta mesma avenida encontra-se o SESC Santana.

A estação Jardim São Paulo é uma das estações mais tranquilas da Linha 1 do Metrô de São Paulo. Inaugurada pelo Governador Mário Covas no dia 29 de abril de 1998, pelo projeto de expansão norte, iniciado em 1996. Meire Gonçalves Selli,  arquiteta ganhou o prêmio da II Bienal Iberoamericana de Arquitectura e Ingenieria Civil de Madrid, pelo projeto da estação.

Lazer
Abriga diversos equipamentos de lazer como o Clube Escola Jardim São Paulo e Parque Domingos Luís com 8.000m² de área verde. Possui dois teatros o teatro Jardim São Paulo, ligado ao colégio de mesmo nome e o o centro cultural SESC Santana. Localizado na Praça Vaz Guaçu, perto da Estação Jardim São Paulo, o Mirante de Santana é a principal estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no município, está 792 metros de altitude e com isso é possível ter um preciso monitoramento do tempo e uma bela vista da cidade.

Bibliografia
 

Bairros de Santana